Името Черковна носят четири български села:

 Черковна (Област Варна),
 Черковна (Област Разград),
 Черковна (Област Силистра),
 Черковна (Област Търговище).